Olivetská hora může znamenat:

 Olivetská hora (Jizerské hory) – vrchol v Jizerských horách na severu České republiky
 Olivetská hora (Mikulov) – skalní útvar na Svatém kopečku nad Mikulovem
 Olivetská hora (Litomyšl) – neboli Zámecké návrší, prostranství v Litomyšli, kde sídlil stejnojmenný klášter
 Olivetská hora (Dešná) – vrchol u obce Dešná na jihozápadní Moravě
 Olivová hora – vrchol v Izraeli